Andrijuščenko je priimek več oseb:
 Ihor Andrijuščenko, ukrajinski rokometaš
 Mihail Fjodorovič Andrijuščenko (1901–1956), sovjetski general

Ukrajinski priimki
Ruski priimki